Æthelheard ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Æthelheard ist eine Variante des Namens Adalhard.

Der Name setzt sich aus den germanischen Elementen adal „edel“ und hard „tapfer, mutig“ zusammen

Varianten 

 Deutsch: Adalhard
 Friesisch: Aldert, Abbe, Abe, Adde, Ale, Alke, Alle, Atse
 Germanisch: Adalhard, Alard
 Französisch: Adélard
 Italienisch: Adelardo
 Niederländisch: Aldert, Allard, Abe
 Spanisch: Adelardo

Namensträger 
 Æthelheard (Hwicce), König der Hwicce, frühes 8. Jahrhundert
 Æthelheard (Wessex), König von Wessex, 726–740
 Æthelheard (Winchester), Bischof von Winchester 759–778
 Æthelheard (Canterbury), Erzbischof von Canterbury 792–805

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname